Jméno a příjmení Antonín Navrátil má více nositelů:

 Antonín Navrátil (* 1958) – český herec a dabingový režisér
 Antonín Navrátil (politik) (1919–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Antonín Navrátil (malíř) (1829–1859) – český malíř, fotograf a daguerrotypista
 Antonín Navrátil (architekt) (1902–1975) – český architekt